Dickninge, landgoed in Drenthe
Dikninge (Amsterdam), straat in Amsterdam-Buitenveldert vernoemd naar het landgoed